Пара топологических пространств — упорядоченная пара  где  — топологическое пространство, а  — подпространство (с топологией подпространства).

Отображение пар  определяется как отображение  такое, что .

Понятие топологической пары удобно для определения относительных гомологий , для которых как раз требуется, чтобы  вкладывалось в . Для хороших пространств (например, если  — клеточный подкомплекс клеточного комплекса ) выполнено равенство

Свойства 
 Существует функтор из пространств в пары, который отображает пространство  в пару  ,

Относительные гомологии 

Если дана пара топологических пространств , то для любой теории гомологий можно рассмотреть группу относительных цепей . Тогда гомологии полученного цепного комплекса обозначают  и называют гомологиями пары.

Понятие относительных гомологий позволяет построить так называемую длинную точную последовательность пары:

Вариации и обобщения 
Родственным понятием является понятие тройки , где . Тройки используются в теории гомотопий. Часто для пространств с отмеченной точкой  тройку записывают как , где .

Примечания

Литература 
 
 

Алгебраическая топология